Die Fußball-Amateurliga Berlin 1961/62 war die zwölfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der SC Tegel wurde Berliner Amateurmeister 1962, stieg in die Vertragsliga auf und gewann außerdem die Amateurmeisterschaft 1962 des DFB. Der Neuköllner SC Südstern, der Spandauer BC 06 und der SSC Südwest 1947 stiegen aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1961/62 auf f-archiv.de

1961
Fußballsaison 1961/62